Ма́рио Суа́рес Ма́та (; 24 февраля 1987, Алькобендас, Испания) — испанский футболист, полузащитник клуба «Райо Вальекано».

Клубная карьера

«Атлетико Мадрид» (2005—2008) 
Марио Суарес — воспитанник мадридского «Атлетико». Он прошёл через молодёжную систему клуба, в 2004—2006 годах выступал за «Атлетико Мадрид Б», представлявший дивизион Сегунда B. 6 ноября 2005 года Суарес дебютировал за «Атлетико» в матче чемпионата Испании против «Севильи» (0:0). Марио сыграл 6 матчей за «матрасников» в сезоне 2005/06. Летом 2006 года он был отдан в аренду «Вальядолиду», а перед началом следующего сезона на год отправился в «Сельту», также на правах аренды.

«Мальорка» 
3 июля 2008 года Суарес перешёл в «Мальорку» за 800 000 евро, подписав с клубом четырёхлетний контракт. Марио забил первый гол в Примере 19 сентября 2009 года, когда его команда разгромила «Тенерифе» со счётом 4:0. В сезоне 2009/10 он сыграл за «Мальорку» 34 матча в чемпионате Испании и помог балеарцам квалифицироваться в Лигу Европы УЕФА.

«Атлетико Мадрид» (2010—2015) 
5 июня 2010 года Марио Суарес перешёл в свой бывший клуб — «Атлетико Мадрид». Сумма трансфера составила 1,8 млн евро; мадридцы воспользовались опцией обратного выкупа, действовавшей в течение 24 месяцев со времени перехода Суареса в «Мальорку». В сезоне 2010/11 Марио конкурировал за место в составе с бразильцем Паулу Асунсау. Он забил первый гол за «матрасников» 10 апреля 2011 года, поучаствовав в победе над «Сосьедадом» (3:0).

В сезоне 2011/12 Суарес стал одним из основных центральных полузащитников «Атлетико» наряду с Габи и Тиагу Мендешем. Марио сыграл 14 матчей в розыгрыше Лиги Европы-2011/12, включая оба полуфинала против «Валенсии» и финальный матч с «Атлетиком» из Бильбао, в котором Суарес и Габи успешно противостояли креативным полузащитникам басков. «Атлетико» победил со счётом 3:0, и Марио Суарес завоевал второй трофей с «матрасниками» (после Суперкубка УЕФА 2010 года).

Суарес вышел в стартовом составе на матч Суперкубка УЕФА-2012, где «Атлетико» разгромил «Челси» (4:1) благодаря хет-трику Фалькао и голу Миранды. Единственный гол в сезоне 2012/13 Марио забил в ворота «Райо Вальекано», когда «матрасники» одержали победу со счётом 4:3. В Кубке Испании Суарес играл на всех стадиях турнира; он провёл на поле 120 минут основного и дополнительного времени в финале против мадридского «Реала», закончившемся победой «Атлетико» (2:1). Этот успех позволил «Атлетико» не только получить кубок, но и выиграть в мадридском дерби впервые за 14 лет.

В начале сезона Суарес дважды сыграл в Суперкубке Испании против «Барселоны». Оба матча закончились вничью, но каталонцы добились общего успеха за счёт гола на выезде, забитого Неймаром. 24 сентября 2013 года Суарес повредил правое колено в матче Примеры с «Осасуной» и из-за последствий этой травмы пропустил три месяца (с начала ноября). Марио вернулся на поле 2 февраля 2014 года в матче с «Реал Сосьедадом» на «Висенте Кальдерон» (4:0).

«Атлетико», занявший в прошлом сезоне 3-е место, смог выиграть золотые медали чемпионата Испании впервые за 18 лет; чемпионство «матрасники» оформили в последнем туре, добившись ничьей в гостях у «Барселоны», своего основного конкурента. Кроме того, «Атлетико» добрался до финала Лиги чемпионов, уступив там «Реалу» несмотря на преимущество в счёте вплоть до последних минут основного времени. Суарес не принял участия в финальном матче, хотя и выходил в стартовом составе на оба полуфинальных поединка против «Челси».

10 августа 2014 года, во время предсезонной игры с «Вольфсбургом», Суарес получил травму головы в столкновении с одноклубником Кристианом Ансальди и был госпитализирован. Это не помешало ему выйти на поле в первом матче Суперкубка Испании против мадридского «Реала», который завершился ничьей 1:1. В ответной игре, проходившей на стадионе «Атлетико», «матрасники» победили «Реал» с минимальным счётом и обеспечили себе титул. Марио остался в числе неиспользованных замен.

17 марта следующего года Суарес забил свой первый гол в сезоне 2014/15, этот мяч стал единственным во второй встрече «Атлетико» и леверкузенского «Байера» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. После финального свистка Марио реализовал один из послематчевых пенальти и помог мадридцам пройти в четвертьфинал. Там «Атлетико» снова встретился с «Реалом» и в очередном дерби уступил «сливочным» с общим счётом 0:1.

«Фиорентина» 
24 июля 2015 года Суарес перешёл в итальянскую «Фиорентину», откуда в «Атлетико» тем же летом перебрался защитник Стефан Савич. Марио сыграл за «Фиорентину» 13 матчей, забив единственный гол в ворота «Фрозиноне» в 11-туре чемпионата Италии.

«Уотфорд» 
30 января 2016 года Суарес подписал контракт с «Уотфордом» на 4,5 года. Марио пригласил главный тренер «шершней» Кике Флорес, который в 2009—2011 годах был наставником «Атлетико». Суарес дебютировал в Премьер-лиге 3 февраля, выйдя на замену в матче «Уотфорда» и «Челси» (0:0).

Карьера в сборной 
Марио Суарес выступал за все сборные Испании младших возрастов, с U16 по U21. Он принимал участие в чемпионатах мира среди молодёжных команд 2007 и 2009 годов, а до этого становился чемпионом Европы среди юношей (2006). В феврале 2013 года главный тренер «красной фурии» Висенте дель Боске вызвал Марио в основную сборную, чтобы заменить травмированного Хаби Алонсо, и 6 февраля Суарес дебютировал за сборную Испании в товарищеском матче с командой Уругвая (3:1 в пользу испанцев). В дальнейшем Суарес играл за сборную в отборочном матче чемпионата мира-2014 против сборной Финляндии (6 сентября 2013) и в товарищеской игре с Нидерландами (31 марта 2015 года).

Достижения 

 «Атлетико Мадрид»
 Чемпион Испании: 2013/14
 Обладатель Кубка Испании: 2012/13
 Обладатель Суперкубка Испании: 2014
 Победитель Лиги Европы: 2011/12
 Обладатель Суперкубка УЕФА (2): 2010, 2012
 Финалист Лиги чемпионов: 2013/2014
Итого: 6 трофеев

 Сборная Испании (до 19)
 Чемпион Европы: 2006

Статистика выступлений 

(откорректировано по состоянию на 25 февраля 2017 года)

Личная жизнь 
Марио Суарес встречается с испанской моделью Маленой Костой. В июне 2016 года в Мадриде у них родилась дочь, которую назвали Матильдой.

Примечания 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Испании по футболу
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 19 лет
Игроки ФК «Атлетико Мадрид B»
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»
Игроки ФК «Реал Вальядолид»
Игроки ФК «Сельта»
Игроки ФК «Мальорка»
Игроки ФК «Фиорентина»
Игроки ФК «Уотфорд»
Игроки ФК «Валенсия»
Игроки ФК «Гуйчжоу Хэнфэн»
Игроки ФК «Райо Вальекано»